Кастельфольит-де-ла-Рока (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Херона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла Гарроча. Занимает площадь 0,67 км². Население — 1 048 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Página web del ayuntamiento de Castellfullit de la Roca
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны